Borboleta - insecto.
 Borboleta - estilo de natação, também conhecido por mariposa.
 Nó borboleta - técnica para atividades verticais e escalada.
 Borboleta-bicuda - espécie de peixe.
 Borboleta - antiga denominação do município de Bady Bassitt, São Paulo, Brasil.
 Borboleta - bairro de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.

Música
Borboletas (álbum) - da dupla Victor & Leo
Borboletas (canção) - do álbum homônimo
 Borboletta - álbum de Santana

Desambiguação